Rune (天英星バルロンのルネ, Teneisei Baruron no Rune) est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya. Spectre du Balrog, de l'Étoile Céleste du Talent, Rune apparait durant le "Mekai-Hen" du chapitre Hadès.

Le remplaçant du Juge 
Étant bien trop occupé à gérer les détails concernant la Guerre Sainte contre Athéna, Minos du Griffon nomma un remplaçant pour tenir son rôle de Juge de la "Demeure du Jugement". Le Spectre Rune du Balrog fut donc choisi pour assurer la fonction de Minos au sein du tribunal. Celui-ci assura son rôle sans problème, du moins, jusqu'à l'arrivée des chevaliers de Bronze Seiya de Pégase et Shun d'Andromède dans la demeure.

Les prenant d'abord pour des morts, Rune chercha dans son registre des morts les noms des deux individus qu'il avait face à lui. Ne trouvant pas les noms et après l'intervention bruyante de Seiya qui décida de se présenter, Rune compris qu'il avait bel et bien affaire à des ennemis. Alors que le chevalier Pégase se jetait sur le Spectre afin d'engager le combat, Rune riposta rapidement à l'aide de sa technique "Réincarnation". Seiya se remémora alors tous les péchés qu'il avait commis durant sa vie : bagarre d'enfance, insectes ou animaux maltraités, adversaires tués durant ses différents combats...

Au vu de toute cette violence, Rune décida qu'il n'y avait qu'une seule prison adaptée aux péchés de Seiya : la sixième prison où son corps brûlerait dans un lac de sang bouillonnant pour l'éternité. Il y envoya Pégase qui fut sauvé in-extremis par l'intervention de Shun et de sa chaîne d'Andromède. Shun, déterminé, fixa alors Rune qui fut déstabilisé par le regard du chevalier d'Andromède : et pour cause, il crut reconnaître l'espace d'un instant le visage d'Hadès. Reprenant ses esprit, Rune décida finalement de s'occuper de Shun d'Andromède à l'aide de sa technique "Fire Whip". Malgré un premier contre efficace, le corps de Shun fut encerclé par le fouet du Balrog lors de sa deuxième attaque. Lacérant le corps de Shun, le fouet tailla en pièces le chevalier d'Andromède qui disparut.

L'illusion avant la mort 
Encore troublé par la ressemblance entre Shun et Hadès, Rune fut néanmoins satisfait de sa victoire. Sur le point de se retirer, il entendit une voix à l'emplacement exact où le corps de Shun avait été mis en pièces. À sa plus grande horreur, Rune vit apparaître l'âme d'Hadès ; enragée, l'âme expliqua que Rune venait de détruire son corps d'emprunt et qu'il devait désormais réparer cette erreur. Complètement affolé, Le Spectre du Balrog sortit du tribunal afin de rassembler le corps de Shun, probablement dispersé dans la vallée noire. Trouvant par chance sa tête et cherchant de l'aide, il croisa le Juge des Enfers Rhadamante du Wyvern qui lui demanda quelle était la cause de toute cette agitation. Rune expliqua brièvement les faits mais fut surpris de constater que ce qu'il tenait dans ses mains n'était pas une tête mais son propre casque !

Rune revint alors à la réalité et comprit qu'il avait été victime d'une puissante illusion. Rhadamante ressentit alors un puissant cosmos et trouva l'auteur de cette mascarade : Kanon, le nouveau chevalier d'or des Gémeaux.
Il ne fallu pas longtemps au Spectre du Balrog pour saisir le bras de son adversaire à l'aide de son fouet. Kanon apparut alors et avoua qu'il était bien l'auteur de l'illusion. Vexé et décidé à tuer celui qui l'avait ainsi ridiculisé, Rune accentua l'étreinte de son fouet autour du bras du chevalier d'or. Kanon toucha alors le fouet de son adversaire qui se consuma aussitôt, remontant jusqu'à Rune. Malheureusement pour le Spectre du Balrog, l'attaque de Kanon ne s'arrêta pas au fouet et continua sa destruction jusqu'au surplis et au corps de Rune qui vola en éclats.

Surplis 
La surplis de Rune représente le Balrog, gigantesque et puissant esprit de feu.

Techniques 
Reincarnation
Fire Whip

Voix 
Dans la version originale, Rune est doublé par Susumu Chiba.

Spectres d'Hadès

pt:Lune de Balrog